Guaíra – comune dello Stato di San Paolo in Brasile
 Guaíra – comune dello Stato del Paraná in Brasile
 Dipartimento di Guairá – dipartimento del Paraguay